La stagione 2000-01 dei Philadelphia 76ers fu la 52ª nella NBA per la franchigia.

I Philadelphia 76ers vinsero la Atlantic Division della Eastern Conference con un record di 56-26. Nei play-off vinsero il primo turno con gli Indiana Pacers (3-1), la semifinale di conference con i Toronto Raptors (4-3), la finale di conference con i Milwaukee Bucks (4-3), perdendo poi la finale NBA con i Los Angeles Lakers (4-1).

Eastern Conference

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 2000-2001 delle squadre di pallacanestro
2000-2001